Püschel steht für:

 die Hebekolben in einer Heinzenkunst

Püschel ist der Familienname folgender Personen:
 Aglef Püschel (* 1964), deutscher Drehbuchautor
 Erich Püschel (1904–1991), deutscher Mediziner
 Ernst Püschel (1881–1941), deutscher Schriftsteller
 Gerd Püschel (* 1957), deutscher Fußballtorwart (DDR)
 Hans Püschel (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt
 Heinz Püschel (1919–2010), ehemaliger Doyen des Urheberrechts in der DDR
 Ilse Püschel (* 1957), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Karin Püschel (* 1958), deutsche Volleyballspielerin (DDR)
 Klaus Püschel (* 1952), deutscher Rechtsmediziner
 Konrad Püschel (1907–1997), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Secondo Püschel (1931–1997), Schweizer Maler
 Ulrich Püschel (1943–2014), deutscher Germanist und Linguist
 Ursula Püschel (1930–2018), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Vèrena Püschel, deutsche Fernsehmoderatorin
 Walter Püschel (1927–2005), deutscher Autor
 Wilhelm Püschel (1879–nach 1948), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Büschel
 Puschel